Qoornoq bezeichnet:
 Qoornoq, Ort im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qoornoq (Fjord, Ivittuut), Fjord im Distrikt Ivittuut, Grönland
 Qoornoq (Fjord, Paamiut), Fjord im Distrikt Paamiut, Grönland
 Qoornoq (Sund, Ilulissat), Sund im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Qoornoq (Sund, Kangaatsiaq), Sund im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Qoornoq (Sund, Nanortalik), Sund im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Qoornoq (Sund, Narsaq), Sund im Distrikt Narsaq, Grönland
 Qoornoq (Sund, Nuuk), Sund im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qoornoq (Sund, Paamiut), Sund im Distrikt Paamiut, Grönland
 Qoornoq (Sund, Qaqortoq), Sund im Distrikt Qaqortoq, Grönland